Herter se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Wilhelm Franz Herter
 Wilhelm Guillermo Gustav o Franz Francis Herter